Deux sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Artémis, d'après la déesse du même nom :
 l'Artémis (Q96), de classe Clorinde modifié, en service de 1915 à 1927.
 l'Artémis (Q206), de classe Aurore, en service de 1951 à 1965.

Nom de bateau de la Marine française